Ríos Rosas puede corresponder a:
El político español del siglo XIX: Antonio de los Ríos Rosas.
Un barrio administrativo en el distrito de Chamberí, en Madrid (España): Ríos Rosas.
Una estación del Metro de Madrid: estación de Ríos Rosas.